Cynthia (film)
Cynthia (voornaam)
In de biologie:
Cynthia (vlinders), een subgenus (ondergeslacht) van vlinders in het genus Vanessa dat de Distelvlinder bevat.
Samia cynthia is een soort mot die zijde voortbrengt.
In de astronomie, termen gerelateerd aan de maan:
 pericynthion, punt van dichtste nadering van de maan in een ellipsbaan rond de maan (vergelijk perigeum voor de aarde).
 apocynthion, punt van verste verwijdering idem (apogeum)